II. Bořivoj (), (1064 körül – 1124. február 2.) cseh fejedelem 1100 és 1107, majd 1117 és 1120 között.

Élete 
II. Vratiszláv fiatalabb fia; elődeihez hasonlóan a német-római császár szövetségese volt, életének és uralkodásának részleteiről kevés adat maradt fenn. 1118-ban Vasvárnál betört Magyarországra III. Lipót osztrák őrgróf segítségével és felégették magát Vasvárt is.

Családfa

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Csehország uralkodóinak listája
Cseh fejedelmek és királyok családfája

Cseh uralkodók
Přemysl-ház
Az 1060-as években született személyek
1124-ben elhunyt személyek